Минулорічна чемпіонка Сє Шувей програла в чвертьфіналі Нао Хібіно.

Хібіно виграла турнір, здолавши в фіналі Дой Місакі, 6–3, 6–2.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відбралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Japan Women's Open — Women's Singles
2019 Women's Singles
2019 у японському спорті